Оливет има више значења:
 Оливет (Њу Џерзи), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Оливет (Илиноис), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Илиноис
 Оливет (Тенеси), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Тенеси
 Оливет (Мичиген), град у америчкој савезној држави Мичиген
 Оливет (Јужна Дакота), град у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Оливет (Канзас), град у америчкој савезној држави Канзас
 Оливет (Мисури), град у америчкој савезној држави Мисури